Córrego Sorregotti, conhecido como Córrego Serigote, ou Córrego Invernada é um rio brasileiro do estado de São Paulo. Passa pelo município de São Carlos.

Nasce no bairro Tangará, próximo a Rodovia Washington Luis, e desemboca no Córrego do Gregório na sua margem direita, na rotatória Celeste Zanon (Educativa).

Ver também
Córrego do Gregório

Ligações externas
 Sobre a sub-bacia do córrego

Sorregotti, Córrego
Sorregotti